National Police Commissary FC ist eine kambodschanische Fußballmannschaft aus Sihanoukville, die in der höchsten Liga des Landes, der Cambodian League, spielt.

Erfolge 
 2000 – Cambodian League – Meister
 2014 – Hun Sen Cup – Sieger

Stadion 
Der Verein trägt seine Heimspiele im SCT Sports Complex in Phnom Penh aus.

Spieler

Trainer

Beste Torschützen seit 2015

Saisonplatzierung

Liga

Hun Sen Cup

Weblinks 
 National Police Commissary FC bei cambodianfootball.com
 National Police Commissary FC bei transfermarkt.de
 National Police Commissary FC bei soccerway.com

Kambodschanischer Fußballverein
Sport (Phnom Penh)
Organisation (Phnom Penh)